Атмосфера (от.  — пар и  — шар):
 Атмосфера — газовая оболочка небесного тела.
 Атмосфера Земли
 Звёздная атмосфера
 Физика атмосферы
 Атмосфера — внесистемная единица давления (существуют две единицы с таким названием).
 Атмосфера в отсеках космического аппарата, подводной лодки или иного технического устройства — газовая смесь, находящаяся внутри соответствующего объекта, определяющая особенности функционирования приборов и оборудования, а также возможность нахождения в нём растений, животных или человека.
 Атмосфера (переносн.) — окружающая обстановка, психологическая среда.
 Atmosfera — альбом Адриано Челентано.
 «Атмосфера» — советские транзисторные радиоприёмники.
 Atmosphere — песня английской рок-группы Joy Division.
 Atmosphere — американская хип-хоп-группа.
 «Атмосфера» — литовский футбольный клуб из Мажейкяя, основанный в 2012 году.
 «Атмосфера» — прежнее название футбольного клуба «Мажейкяй» (существовал 1947—2016 годах) из одноимённого города.
 Атмосфера — понятие в неклассической эстетике, обозначающее субъективное или социальное настроение, опосредованное внешней средой; объективное свойство среды, которое можно отнести не только к отдельному предмету, но и к способу сборки этой среды.